Beschlagen steht für:
 das Pferd mit dem Hufbeschlag ausstatten
 etwas mit einer dünnen Schicht (z. B. Wassertröpfchen) überziehen (Aufbringen), bzw. dessen Ergebnis: Anlaufen (Glas)
 begatten in der Jägersprache
 beschlagen sein (übertragen) auf einem Fachgebiet

Siehe auch:
 Beschlag (Begriffsklärung)
 Fachmann